Лавренчук () — украинская фамилия. Известные носители:

 Лавренчук, Владимир Николаевич (род 1957) — украинский банкир, председатель правления Райффайзен Банк Аваль
 Лавренчук, Евгений Викторович (род. 1982) — театральный режиссёр и педагог.
 Лавренчук, Юлия (род. 1978) — украинская фигуристка.